Flusssystem der Saale

Wie an Karte und Tabelle zu erkennen, hat die Saale selber nur eine relativ geringe Anzahl bedeutender Nebenflüsse. An den wenigen großen hängen aber etliche weitere Nebenflüsse von beachtlicher Länge und teilweise auch mit beachtlichem Einzugsgebiet. Vorsicht ist mit den Namen geboten: „Bode“, „Wipper“, und „Leine“ kommen doppelt vor.

Einzelnachweise 

Fluss in Europa
Fluss in Bayern
Fluss in Sachsen-Anhalt
Fluss in Thüringen
Gewässer in Halle (Saale)
Geographie (Fichtelgebirge)
Bundeswasserstraße